Modré koule nebo modráky či borůvky je slangový výraz pro stav, při němž dojde k překrvení varlat doprovázenému bolestí způsobenému prodlužováním sexuálního vzrušení bez ejakulace (uvolnění). Odborně se tento stav nazývá epididymální hypertenze. V anglofonní literatuře hledejte výraz „blue balls“.

Bolest je způsobena rozpínáním tunica vaginalis, což je hladká, tuhá vazivová vrstva pokrývající varlata a také vnitřní povrch šourku, s bohatým nervovým zásobením (varlata samotná uvnitř nervovou pleten téměř nemají). Lze jí s trochou tolerance přirovnat konzistencí k polyetylénové folii (např. na sáček na pečivo), včetně roztažnosti. Bolest se vyskytuje od pocitu tíže až po velmi silnou. Trvá od několika hodin až po dny. Ejakulace okamžitou pomoc nepřináší, i když může přispět k uvolnění krevního tlaku. Bolest pomine po uvolnění napětí tunica vaginalis. Rekonvalescenci většinou napomůže chůze, pokud to lze, při silnějších bolestech ledování a analgetika.

Zdá se ale, že bolest nezpůsobuje jen překrvení obsahu šourku, ale vychází i z podráždění semenných váčků. Mechanismus bude buď obdobný, tedy překrvení, nebo pravděpodobněji přepětím jejich svalové vrstvy, nebo dočasným přeplněním. K domněnce vede okamžitá, i když ne úplná, úleva po ejakulaci v některých případech. K domněnce vede i fakt, že jsou semenné váčky na stejné větvi nervového zakončení, takže nelze rozlišit odkud bolest, respektive pocity, skutečně vychází, i když se subjektivně promítají do varlat.

Pokud je bolest opravdu silná, jednostranná a nebo se objeví promodrávání, nebo otok jedné poloviny šourku, je potřebná okamžitá pomoc lékaře, protože je to známka možné torze varlete (stav podobný uskřinutí).

Reference 

Sexuální slang